Lieberwirth ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Lieberwirth (* 1954), deutscher Fußballspieler 
 Heinz Lieberwirth (1904–1969), deutscher Architekt
 Herbert Lieberwirth (1914–?), deutscher Fußballtrainer
 Rolf Lieberwirth (1920–2019), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Steffen Lieberwirth (* 1952), deutscher Musikwissenschaftler, Dramaturg und Journalist